Hipòcrates de Gela, tirà de Gela.
 Hipòcrates d'Agrigent, polític agrigentí cosí del tirà Teró d'Agrigent.
 Hipòcrates de Siracusa, militar cartaginès.
 Hipòcrates d'Atenes, pare de Pisístrat, el tirà d'Atenes.
 Hipòcrates, general atenenc.
 Hipòcrates d'Esparta, militar espartà.
 Hipòcrates de Quios, filòsof pitagòric que va viure vers el 460 aC.
 Hipòcrates, escriptor grec.
 Hipòcrates (Hippocrates, ) fou el nom de diversos metges de la família dels Asclepíades de Cos: 
 Hipòcrates I, quinzè descendent dels asclepíades.
 Hipòcrates II o Hipòcrates de Cos, el gran metge.
 Hipòcrates III, dinovè membre de la família dels Asclepíades.
 Hipòcrates IV, net del gran metge Hipòcrates II.
 Hipòcrates V, metge de la dinastia dels Asclepíades.
 Hipòcrates VI, metge de la dinastia dels Asclepíades.
 Hipòcrates VII, metge de la dinastia dels Asclepíades.